Даутов — тюркская фамилия, означает .

 Известные носители
 Даутов, Абдрахман (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Даутов, Ахат Габдулхаевич (1923—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Даутов, Вилляр Юмагулович (1933—2007) — башкирский журналист, государственный и общественный деятель.
 Даутов, Дамир Сакенович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Даутов, Зикаф Набиевич (1935—2020) — оператор установки серно-кислотного алкилирования Уфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда (1971).
 Даутов, Искандер Садыкович (1923—1943) — пулемётчик 4-го эскадрона 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Даутов, Нияз Курамшевич (1913—1986) — татарский певец, режиссёр и педагог.
 Даутов, Нур Асгатович (род. 1956) — композитор, пианист. Заслуженный деятель искусств РБ (1993).
 Даутов, Рустем Хазитович (род. 1965) — немецкий, ранее советский, шахматист, первый гроссмейстер (1989) в Башкирии.

 Даутова, Фариза Вагабовна (1925) — учительница, директор школы, кавалер ордена Ленина.

Примечания